Никола́й Евге́ньевич Емелья́нов (18 августа 1939, Ленинград — 14 января 2010, Москва) — советский и российский информатик, специалист в области информатики, систем управления базами данных, информационных технологий, системного анализа и автоматического управления. Доктор технических наук, профессор. Разработанное под его руководством программное обеспечение использовалось в более чем двух тысячах организаций Советского Союза. Один из инициаторов создания ПСТБИ (c 2004 года — ПСТГУ), где создал и возглавил факультет прикладной математики и информатики. Создатель электронной базы данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» и базы данных памятников Восточно-христианского искусства.

Биография 
Родился в 1939 году в Ленинграде в семье инженеров-радиотехников. В начале Великой Отечественной войны в возрасте двух лет был вывезен из Ленинграда отцом, работавшим на оборонном предприятии, подлежавшем эвакуации. Мать, будучи также военнообязанной, должна была остаться в Ленинграде, проработала на радиостанции почти всю блокаду, выехала в состоянии крайнего истощения, но смогла воссоединиться с семьёй.

После войны семья поселилась в подмосковном городке Кучино, куда было переведено предприятие отца.

Когда Николаю было 12 лет, умирает его отец. Большую роль в судьбе Николая Емельянова сыграл работавший на том же предприятии тогда ещё как заключённый (по 58-й статье), но расконвоированный, профессор-электротехник Иван Алексеевич Черданцев, который убедил его поступать в МГУ и помог ему стать верующим христианином.

В 1961 году окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «математика». Работал в Институте теоретической и экспериментальной физики, Физическом институте АН СССР, Институте проблем управления АН СССР. С 1977 в течение более 30-ти лет руководил лабораторией банков данных Института системного анализа РАН. С 1993 совмещал эту работу с руководством департаментом разработок СУБД и СЭД в компании Cognitive Technologies.

В то же время отдавал много сил работе молодёжного клуба «Родина», ставившего своей задачей сохранение памятников русской архитектуры и искусства, подвергавшихся разорению и уничтожению в советское время как объекты культа (церкви, иконы, фрески). Итогом работы клуба было создание уже на государственном уровне Общества охраны памятников культуры и искусства, что и было основной целью клуба.

В 1989 году защитил диссертацию «Проблемы автоматизации программирования документного интерфейса с базами данных» на соискание учёной степени доктора технических наук.

В течение более 20-ти лет читал различные учебные курсы в Московском институте стали и сплавов, также читал курсы лекций в Институте нефти и газа и многих других вузах России и за рубежом.

С момента основания в 1990 году Братства во Имя Всемилостивого Спаса Николай Евгеньевич был его бессменным председателем. С момента открытия ПСТБИ в 1992 году Н. Е. Емельянов, с самого начала бывший в числе инициаторов его создания, заведовал кафедрой информатики ПСТБИ и руководил разработкой электронной Базы данных «За Христа пострадавшие» и Базы данных памятников Восточно-христианского искусства.

Скончался 14 января 2010 года в 23.10 после тяжёлой болезни

Семья 
Отец шестерых детей. Трое сыновей — священники (Алексей, Николай и Иоанн), дочери — математик, врач (жена священника), регент.

Награды 
 Государственные
 Премия Совета министров СССР — за разработку и внедрение программного обеспечения информационных систем и банков данных (1990).
 Почётный работник высшего профессионального образования (2002).

 Церковные
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
 Медаль и орден преподобного Сергия Радонежского III степени
 Премия «Обретённое поколение» (2002) — за активную работу Братства во имя Всемилостивого Спаса с православной молодёжью.

О нём 
Протоиерей Александр Ильяшенко: «Николай Евгеньевич был выдающимся человеком, и я думаю, такая оценка его личности придёт со временем. Когда я познакомился с ним, мне показалось, что он похож на средневекового русского человека, человека святой Руси. Его можно сравнить с людьми, которые создали Русь, с людьми, которые поднимали её, людьми, которые умели отстаивать свою родину».

Протоиерей Аркадий Шатов: «Меня в Николае Евгеньевиче всегда поражало его смирение и простота. Он всегда был открыт общению, в нём не было ни капли гордости, ни капли тщеславия и по этому состоянию души видно, что такое христианство».

Профессор Андрей Борисович Ефимов: «У него было трепетное отношение к России, ко всему, на чём зиждется Россия — к памятникам и к людям. Это отношение переросло в удивительную, деятельную любовь к Новомученикам»

Публикации 

 Описание данных в системе управления базами данных ИНЕС : Учеб. пособие для студентов фак. АСУ спец. 0646. — М. : МИСИ, 1983. — 53 с (в соавторстве с В. К. Титовым)
 Проблемы автоматизации документирования : (Един. подход к автоматизации программир. обраб. документов). — М. : ВНИИ систем. исслед., 1986. — 62 с.
 Банки данных (лабораторный практикум). Учебное пособие. МИСИС. — М. 1987. (в соавторстве А. Жариновым и В. Солдатовым)
 Теоретический анализ документального интерфейса. — М. : ВНИИ систем. исслед., 1987. — 38 с.
 Банки данных : Раздел «Методика проектирования баз данных в среде СУБД ИНЕС» : Курс лекций для студентов спец. 01.02, 22.02. — М. : МИСИС, 1988. — 100 с. (в соавторстве с А. Н. Богачёвой и И. В. Щелкачёвой)
 Введение в СУБД ИНЕС. — М. : Наука, 1988. — 255 с. — (Б-чка программиста). — ISBN 5-02-013772-3
 Математическое обеспечение ЭВМ. Раздел «Организация диалога в системе ИНЕС» : Учеб. пособие для студентов спец. 01.02. — М. : МИСИС, 1989. — 114 с. (в соавторстве с И. Б. Чернышёвой)
 Базы и банки данных. Раздел «Организация запросов к базам данных в системе ИНЕС» : Учеб. пособие для студентов спец. 22.02. — М. : МИСИС, 1989. — 81 с. (в соавторстве с А. Н. Годуновым и И. В. Щелкачёвой)
 Банки данных. Раздел «Вывод документов в системе ИНЕС» : Курс лекций для студентов спец. 01.02, 07.02. — М. : МИСИС, 1990. — 69 с. (в соавторстве с А. Н. Жариновым)
 Банки данных. Раздел «Ввод и контроль данных в СУБД ИНЕС» : Курс лекций для студентов спец. 01.02, 22.02. — М. : МИСИС, 1990. — 97 с. (в соавторстве с В. А. Солдатовым и В. К. Титовым)

 Адресация операндов в командах высокого уровня // Многопроцессорные вычислительные системы. Утверждено к печати Институтом проблем управления. Москва, 1975. — С. 53-60. (соавторы: Арлазаров В. Л., Варпаховский А. С., Диниц Е. А., Лысиков В. Т.)
 Об одном подходе к построению системы команд высокого уровня // Многопроцессорные вычислительные системы. Утверждено к печати Институтом проблем управления. Москва, 1975. — С. 45-53.(соавторы: Арлазаров В. Л., Диниц Е. А.)
 Математическая структура памяти многопроцессорной вычислительной системы // Многопроцессорные вычислительные системы. Утверждено к печати Институтом проблем управления. Москва, 1975. — С. 26-37. (соавторы: Арлазаров В. Л., Варпаховский А. С., Диниц Е. А., Фурман М. Е., Чернышёва И. Б.)
 Сравнительное описание программных средств вывода // Итоги науки и техники. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. 1977. — Т. 10. — С. 59-69.(соавторы: Арлазаров В. Л., Жаринов А. Н.)
 Об аппаратной организации мультипроцессности // Автоматика и телемеханика. 1977. — № 8. — С. 177—185.(соавторы: Арлазаров В. Л., Волков А. Ф., Годунов А. Н., Зенкин В. Д., Константинов Г., Лысиков В. Т.)
 Информационная система инэс // Автоматика и телемеханика. 1979. — № 6. — С. 109—121.(соавторы: Арлазаров В. Л., Иванов Ю. Н., Дюкалов А. Н., Кочин Ю. Я., Токарев В. В., Фараджев И. А.)
 Система вывода в инес // ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ СССР С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И РАЗРАБОТКИ АСУ МНТС НА БАЗЕ СУБД ИНЕС. Труды конференции. Утверждено Редакционным Советом Института. 1982. — С. 64-68. (соавторы: Богданов Д. С., Борисова Л. П., Годунов А. Н., Фролов М. Б.)
 Система ИНЕС // ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ СССР С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И РАЗРАБОТКИ АСУ МНТС НА БАЗЕ СУБД ИНЕС. Труды конференции. Утверждено Редакционным Советом Института. 1982. — С. 48-50. (в соавторстве с В. Л. Арлазаровым)
 Организация создания и распространения программного продукта (на опыте системы инес) // Автоматика и телемеханика. 1984. — № 5. — С. 47.(соавторы: Арлазаров В. Л., Астрина И. В.)
 Макетный редактор документов // ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ СУБД ИНЕС. Утверждено к печати Редакционным советом Института. Москва, 1985. — С. 35-42. (соавторы: Богданов Д. С., Славянов Н. И.)
 Теоретический анализ распространённых концепций баз данных // Материалы III Всесоюзной конференции «Банки данных». 1985. — С. 191—201. (соавторы: Арлазаров В. Л.)
 Средства проектирования баз данных в среде СУБД ИНЕС // УСиМ: Управляющие Системы и Машины. 1989. — № 1. — С. 86-90 (в соавторстве c И. Г. Бурыкиным и И. В. Щелкачёвой)
 Генерация информационных систем по формам входных и выходных документов // PC Magazine. 1993. — № 1. — С. 85. (соавторы: Богачёва А. Н., Романов А. П.)
 Использование СУБД в издательской деятельности // Материалы VI Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» 29 июня — 2 июля 1995 г. — Троицк. М., 1995. — С. 123—125. (в соавторстве А. В. Соловьёвым)
 Построение web-сервера для периодических изданий на материале ежегодника «системные исследования» // Системные исследования. Методологические проблемы. 1997. — Т. 1997. — С. 313—323. (соавторы: Садовский В. Н., Тищенко В. А., Чернышёва И. Б.)
 Об одном подходе к построению согласованного ведения фактографической базы данных и базы изображений // Информационные технологии и вычислительные системы. 1998. — № 3. — С. 4-14. (соавторы: Акимова Г. П., Деза В. Н., Порай Д. С.)
 Защита данных в системе AS/400 с сетью персональных машин // Интеллектуальные технологии ввода и обработки информации. URSS. 1998. — 164 с. — ISBN 5-8360-0824-8. (соавторы М. Д. Бардин, Д. В. Соловьёв.)
 Электронные документы и базы данных // ComputerWorld Россия. 1999. — № 36 (197). — С. 55-60
 Методы отображения объектов для построения web-сервера объектно-ориентированной базы данных // Информационные технологии и вычислительные системы. 1999. — № 4. — С. 96-109.(соавторстве с В. А. Тищенко)
 Проблемы перехода к безбумажному делопроизводству // Информационные технологии и вычислительные системы. 1999. — № 4. — С. 3-11.(соавторы: Арлазаров В. Л., Безмозгий И. М.)
 Применение новых информационных технологий в делопроизводстве // Информационные технологии и вычислительные системы. 1999. — № 4. — С. 17-27. (соавторы: Акимова Г. П., Богданов А. С., Соловьёв А. В., Тищенко В. А.)
 Документы — основа автоматизированной банковской системы // Информационные технологии и вычислительные системы. 2000. — № 4. — С. 3-14 (в соавторстве с В. Л. Арлазаровым и И. М. Безмозгием)
 Средство конечного пользователя для генерации документов по базам данных // Информационные технологии и вычислительные системы. 2000. — № 4. — С. 183—203. (соавторы: Соловьёв А. В., Соловьёв Д. В.)
 Генератор отчётов конечного пользователя // Информационные технологии и вычислительные системы. 2001. — С. 65. (соавтор: Соловьёв А. В.)
 Системы обработки документов. основные компоненты // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2002. — Т. 1. — С. 3-20. (соавтор: Арлазаров В. Л.)
 Документооборот или управление знаниями? // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2003. — Т. 4. — С. 6. (соавтор: Арлазаров В. Л.)
 НИКА — технология построения информационных систем — организационное управление и искусственный интеллект // Информационные технологии и вычислительные системы. 2003. — С. 52-56.(соавторы: Богданов А. С., Ерохин В. И., Скорняков В. А., Романов Б. Л.)
 Реализация запросной системы на основе языка xpath для субд ника // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2003. — С. 132. (соавторы: Богданов А., Емельянов Н., Ерохин В., Романов Б.)
 Семантическая модель документа // Системные исследования. Методологические проблемы. 2001. — Т. 2003. — С. 360. (соавтор: Богачёва А. Н.)
 Документооборот и управление предприятием // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2004. — Т. 5. — С. 5-15. (соавтор: Арлазаров В. Л., Емельянов Н. Е.)
 Особенности систем, создаваемых на основе ника-технологии // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2004. — С. 42. (соавтор: Ерохин В. И.)
 Интеллектуальные информационные технологии. Прикладные аспекты // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2005. — Т. 15. — С. 48. (соавтор: Арлазаров В. Л.)
 Прикладные аспекты построения систем на основе документооборота // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2005. — Т. 11. — С. 5-11. (соавтор: Арлазаров В. Л.,)
 Объекты, формы, содержание (от баз данных к базам знаний) // 1-я Международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2005 (12 — 16 сентября 2005 г. Переяславль — Залесский, Россия): Труды конференции в 2 т. Том 2. — М. КомКнига, 2005. — С. 250−255. (в соавторстве с В. Л. Арлазаровым)
 Системный подход к работе с изображениями // Интеллектуальные информационные технологии. Концепции и инструментарий. Сборник трудов ИСА РАН. Т. 16 / под ред. чл.-корр. РАН Арлазарова В. Л. и д. т. н. проф. Емельянова Н. Е. — М.: КомКнига. 2005. — С. 17—23. (в соавторстве с В. И. Ерохиным)
 От баз данных к базам знаний // Системный подход к управлению информацией / Сб. трудов ИСА РАН. Т. 23. Под ред. чл.-корр. РАН Арлазарова В. Л. и д.т. н. проф. Емельянова Н. Е. — М.: КомКнига. 2006. — С. 6—17 (в соавторстве с В. Л. Арлазаровым)
 Десять лет сайту Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета // Мир ПК. 2006. — № 8. — С. 20
 От баз данных к базам знаний (объекты, формы, содержание) // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2006. — Т. 23. — С. 6-17. (соавтор: Арлазаров В. Л.,)
 Документооборот как информационная база накопления знаний // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2007. — Т. 29. — С. 6-48. (соавтор: Арлазаров В. Л.,)
 Революция 2005 года в реляционных базах данных // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2009. — Т. 45. — С. 9-18. (соавтор: Арлазаров В. Л.,)
 Представление гипертекста в СУБД НИКА // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2009. — Т. 45. — С. 19-38. (в соавторстве с В. А. Тищенко)
 Методология построения многоуровневого индекса ключевого массива по лексикографическому признаку на основе метода регрессионного анализа на примере СУБД НИКА // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2010. — Т. 58. — С. 6-17. (в соавторстве с В. А. Тищенко)
 О создании информационной системы "философия и методология науки в журнале «вопросы философии» // Системные исследования. Методологические проблемы. 2012. — Т. 2011—2012. — С. 239—247. (соавторы: Чернозуб С. П., Садовский В. Н., Келле В. В., Тищенко В. И., Тищенко В. А., Чернышова И. Б., Богомолова Е. А., Никонова Т. В., Сергеев Д. И., Смирнова Н. С.)

 Единство Церкви в свете подвига новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви // Единство Церкви: богословская конференция. 15 — 16 ноября 1994 г. — М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 1996. — 288 с. — С. 142—147
 Об одной ненаписанной странице русской истории XX века // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ, 1997. — С. 169—172.
 Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке  // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ, 1997. — С. 166—168.
 Синодик новомучеников российских (статистика имён за Христа пострадавших) // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ, 1998. — С. 253—259
 Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь с 1917 по 1952 гг. (по данным на янв. 1999 г.) // Богословский сборник. 1999. — № 3. — С. 258—274.
 Якутия и Россия 17 — 20 века // Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. — Белгород : Миссионерский отдел Московского Патриархата, 1999. — 338 с. — С. 47—50
 Некоторые факты, установленные по Базе данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви в XX в.» // Материалы Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. М., 2000. — С. 348—353.
 Новомученики и исповедники из Российских университетов // Богословский сборник. Вып. 10 / ред. прот. Владимир Воробьёв. — М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. — 492 с. — С. 471—482
 Studies in History Based on the Database «The 20th Century New Martyrs and Confessor of the Russian Orthodox Church» // The Second International Symposium Christianity in Our Life: Past, Present, Future. Tbilisi, 24—26 November 2005. — P. 33—34.
 К вопросу о числе новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви в XX веке  // Материалы 15-й Ежегодной Богословской конференции ПСТГУ — М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. — Том 1. — С. 265—271
 25 000 имён в базе данных «За Христа пострадавшие» // Материалы 2005. Т. 1. — М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2005. — 392 с. — С. 8—16
 Дни особого поминовения пострадавших за Христа // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2007. — Т. 1. — № 17. — С. 307—313.
 База данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» как исторический источник // Труды ИРИ РАН. Сб. 7. — М., 2007. — С. 316—348.
 30.000 за Христа пострадавших в базе данных ПСТГУ. Анализ подвига русского народа // Труды Международной научной конференции «1917-й: Церковь и судьбы России». — М.: ПСТГУ, 2007. — С. 221—231
 Церковь новомучеников  // Фома: журнал. — 2007. — № 10 (54). — С. 32.
 Неслучайная статистика. В течение десятилетия количество вновь возведённых храмов соответствует числу открытых имён новомучеников // Фома: журнал. — 2008. — № 10. — С. 34—35.
 Представители русского зарубежья за Христа пострадавшие // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2008. — Т. 1. — № 18. — С. 231—238.
 Гонения на Русскую Православную Церковь (1917—1950-е гг.)  // Россия и современный мир: журнал. 2008. — 4 (61). — С. 111—128. (с О. И. Хайловой)
 Святогорцы-новомученики и исповедники Российские  // Россия-Афон: тысячелетие духовного единства: материалы международной научно-богословской конференции; Москва, 1 — 4 октября 2006 / ред. И. С. Чичуров. — М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2008. — 480 с. — С. 66-73
 Благословение святого Иоанна Кронштадтского — предтечи новомучеников XX в.  // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. — Т. 1. № 19. — С. 231—236.
 Преподаватели и выпускники Казанской Духовной Академии, за Христа пострадавшие (по материалам базы данных ПСТГУ)  // Труды 1-ой научно-богословской и историко-художественной конференции «Свияжские чтения». Вып. 1. — Свияжск, 2009. — С. 12—21.
 Историки, пострадавшие за Христа // Институт Российской Истории РАН. Сб. 8. — М., 2009. — С. 303—349. (А. Н. Богачёвой)
 «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их» (ПС 18. 5) // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. — Т. 2. № 19. — С. 12-13. (в соавторстве с В. А. Тищенко)
 Подвиг русского народа: опыт воссоздания исторической реальности по материалам базы данных «За Христа пострадавшие» // Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Русской православной церкви. — Москва: Исторический музей, 2017. — С. 134—166.

 интервью
 За Христа пострадавшие в XX веке: кровь мучеников — семя Церкви  // Сайт Православие и мир, 15 января 2010

Примечания

Литература 
 Сокровенный сердца человек : книга о Николае Евгеньевиче Емельянове / авторы-составители: прот. Алексей Емельянов, Е. Г. Емельянова. — Москва : ПСТГУ, 2020. — 511 с. — ISBN 978-5-7429-1236-1 — 1 000 экз.

Ссылки 
 Николай Евгеньевич Емельянов: отец-герой 
 Скончался декан факультета прикладной математики и информатики Свято-Тихоновского университета профессор Н. Е. Емельянов . Официальный сайт Московской Патриархии, 15 января 2010 года.
 Скончался профессор Николай Евгеньевич Емельянов . Сайт Православие и мир, 15 января 2010 года.
 Н. Е. Емельянов. Человек Святой Руси, человек — легенда высоких технологий . Сайт Православие и мир, 19 января 2010 года.

Преподаватели МИСиСа
Преподаватели ПСТГУ
Сотрудники ИПУ РАН
Сотрудники ИСА РАН